Indian – casa motociclistica statunitense
 Indian (fiume Yukon) – fiume dello Yukon
 Indian (fiume Florida) – fiume della Florida
 Indian - La grande sfida – film del 2005 diretto da Roger Donaldson

Pagine correlate

Indian Creek
Indian Summer